Evanidomus är ett släkte av svampar. Evanidomus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Evanidomus